

Presentación previa 
Denis Kudla fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Somdev Devvarman derrotó en la final a Daniel Nguyen.

Cabezas de serie 

  Tatsuma Ito (Primera ronda)
  Illya Marchenko (Segunda ronda)
  Blaž Kavčič (Segunda ronda)
  Austin Krajicek (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Ryan Harrison ''(Semifinales)
  Yūichi Sugita ''(Baja)
 ''' Somdev Devvarman (Campeón)
  Connor Smith ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Winnetka 2015